Akron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Akron Township (Illinois)
 Akron Township (Michigan)
 Akron Township (Big Stone County, Minnesota)
 Akron Township (Wilkin County, Minnesota)